Jakob Geßner ist der Name folgender Personen:

* Jakob Geßner (Schauspieler) (* 1988), deutscher Schauspieler
 Jakob Geßner (Radsportler) (* 2000), deutscher Radsportler